Села:
 Величківка — Чернігівська область, Менський район
 Величківка — Полтавська область, Лубенський район

Річка:
 Величківка — річка в Полтавській області, притока річки  Лютенька  (басейн Дніпра).